François Clerc peut désigner :
 François Clerc (1769-1847), mathématicien et astronome français ;
 François Clerc (1983-), footballeur français.